Spartan es una palabra inglesa que en español significa «espartano», una persona de la ciudad griega de Esparta.

Medios 

 Spartan (historietas), un personaje de la revista de historietas Wildstorm.
 Spartan (película), escrita y dirigida por David Mamet y protagonizada Val Kilmer.
 Spartan (libro), una novela histórica escrita por Valerio Massimo Manfredi.
 Spartan (Halo), personajes de la serie de videojuegos Halo.
 Roderick Bradley, quien compite bajo el nombre "Spartan" en la serie británica de televisión "Gladiators".

Equipos deportivos 

 Blyth Spartans A.F.C., Northumberland, Inglaterra.
 Ħamrun Spartans F.C., Malta.
 Hutt Valley Spartans, Avalon, Nueva Zelanda.
 La Crosse Spartans, Wisconsin.
 Manchester Village Spartans RUFC, Manchester, Inglaterra.
 Spartan Cricket Club, Barbados.
 The Spartans F.C., Edimburgo.

Personas 

 Andréi Koreshkov (nato 1990), practicante ruso de artes marciales mixtas apodado "Spartan".
 Vinicius Queiroz (nato 1983), practicante brasilero de artes marciales mixtas apodado "Spartan".
 Julián VG Gamer mexicano apodado "Spartan"

Vehículos 

 Alenia C-27J Spartan, avión de transporte de tácticas militares.
 FV103 Spartan, transportador británico de personal blindado.
 LIM-49 Spartan, misil antibalístico estadounidense.
 Simmonds Spartan, biplano británico de los años 20.
 Spartan Aircraft Company, firma estadounidense.
 Spartan Aircraft Ltd, firma británica.
 Spartan Cars, un kit británico para construir autos.
 Spartan, varios barcos de la marina real británica.
 Spartan SP-336, un dragaminas estadounidense en comisión desde 1917 hasta 1919.

Otros 

 Spartan (software), aplicación de modelado molecular y química computacional.
 Spartan (apple), cultivo de manzanas desarrollado en 1926.
 Microsoft Edge, navegador web de Microsoft, sucesor de Internet Explorer, conocido en la fase de desarrollo como "Project Spartan".
 Alfabeto Spartan, un tipo de lenguaje de señas.
 Spartan Motors, un manufacturador de vehículos.
 Spartan race, un tipo de carrera basada en obstáculos.
 Spartans, corredores que compitieron en 10 maratones Melbourne.
 Spartan Aircraft Company.
 Spartan Aircraft Ltd.
 Spartan Communications, una compañía basada en Spartanburg, al sur de California, que fue comprada por Media General en el 2000.

Enlaces externos